Seward County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Seward County, Kansas 
 Seward County, Nebraska